Ladja lahko pomeni:
 ladja - veliko plovilo
 cerkvena ladja - osrednji del cerkve
 Ladja - naselje v Sloveniji